Haploskupina R0 (někdy označovaná jako Haploskupina pre-HV) je haploskupina lidské mitochondriální DNA.

Haploskupina R0 je častá na Blízkém Východě (zvláště v Arábii) a ve Východní Africe. Její vyšší rozmanitost v oblasti Blízkého Východu naznačuje, že pochází právě odsud a do Afriky se rozšířila až později.

Haploskupina R0 se vyčlenila z haploskupiny R. Zároveň je předchůdkyní haploskupiny HV (a tím i haploskupin H a V).

Reference

Související články 
 Haploskupiny lidské mitochondriální DNA
 Genealogický test DNA

Externí odkazy 
 

R0